Ба́ртон () — название двух одноимённых округов США.
 округ Ба́ртон — в штате Канзас
 округ Ба́ртон — в штате Миссури